Il doppio del torneo di tennis Colonial National Invitational 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Dick Stockton che hanno battuto in finale Owen Davidson e John Newcombe 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Owen Davidson /  John Newcombe (finale)
 Brian Gottfried /  Dick Stockton (Campioni)

 Charlie Pasarell /  Roscoe Tanner (semifinali)
 Jim McManus /  Raúl Ramírez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Colonial National Invitational 1973